Cadans (muziek)
Cadens (muziektheorie)
Cadans (wielersport)
Cadans (organisatie) 
Gecadanceerde dienstregeling